

Niemcy 
1 urząd
 Wusterwitz – urząd w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

1 gmina:
 Wusterwitz – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

Polska 
Dawne nazwy:
 Ostrowice
 Ostrowiec (powiat myśliborski)
 Ostrowiec (powiat sławieński)